Возняк (, ) — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Возняк, Александра (род. 1987) — канадская теннисистка польского происхождения.
 Возняк, Анастасия Романовна (род. 1998) — украинская гимнастка.
 Возняк, Василий Яковлевич (род. 1944) — российский учёный и государственный деятель.
 Возняк, Гарри (род. 1964) — барбадосский пловец.
 Возняк, Дагмара (род. 1988) — американская фехтовальщица-саблистка польского происхождения, чемпионка мира и Панамериканских игр.
 Возняк, Катажина (род. 1989) — польская конькобежка.
 Возняк, Мариола (род. 1998) — польская шахматистка.
 Возняк, Михал (1875—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Возняк, Михаил Степанович (1881—1954) — украинский литературовед, академик АН УССР.
 Возняк, Мэтт (род. 1983) — канадский кёрлингист.
 Возняк, Станислав Францишек (род. 1946) — польский бригадный генерал, военный атташе.
 Возняк, Стив (род. 1950) — американский разработчик компьютеров, соучредитель компании Apple.

 Игорь (Возьняк) (род. 1952) — епископ Украинской Греко-Католической Церкви, архиепископ и митрополит Львовский.